Recla steht für
Cölestin Recla (1842–1908), österreich-ungarischer Baumeister 
Josef Recla (1905–1987) österreichischer Sportwissenschaftler